Loge de mer peut désigner :
 Loge de mer de Barcelone
 Loge de mer (Perpignan)

Voir aussi : Llotja